Баши́лов — русская фамилия. Фамилия происходит от слова Башила — шалун, баловник.

Известные носители фамилии 
 
 Башилов, Борис Платонович (1908—1970) — русский публицист, писатель.
 Башилов, Геннадий Николаевич (1930—2021) — советский и российский машиностроитель, инженер-конструктор.
 
 
 
 Башилов, Семён Сергеевич (1740—1770) — историк, археограф, издатель древнерусских памятников.
 Башилов, Сергей Васильевич (1923—2005) — министр строительства СССР в различных отраслевых министерствах (1979—1989), депутат Верховного Совета СССР 10-11 созывов, член ЦК КПСС в 1986—1990 гг. (кандидат в 1981—1986 гг.)

Топоним 
 Башилов — населенный пункт Александрово-Гайского района Саратовской области.

См. также 
 Башиловка (значения)
 Башиловская улица

Примечания